Cinco navíos de la Armada francesa han sido bautizados como Surcouf en honor del corsario del siglo XIX Robert Surcouf:

 Un buque-correo de 531 toneladas de 1858.
 Un crucero de 1850 toneladas propulsado por vapor de 1889.
 El submarino de 1929  de 3300 toneladas.
 El destructor de 1964 , de la clase T 47.
 La fragata de 1993 , de la clase La Fayette.

Nombres de buques de guerra de Francia